Saint-Blaise är en ort och kommun vid Neuchâtelsjön i kantonen Neuchâtel i Schweiz. Kommunen har  invånare ().

Referenser 

Kommuner i Neuchâtel
Orter i Neuchâtel (kanton)